Mills County kan syfta på olika countyn i USA:

 Mills County, Iowa 
 Mills County, Texas